Csehország
 Veselíčko, község a Dél-csehországi kerület Píseki járásában
 Veselíčko, község az Olomouci kerület Přerovi járásában
 Veselíčko, Luká község településrésze az Olomouci kerületben
 Veselíčko, Žďár nad Sázavou városrésze
 Veselíčko, megszűnt falu az Ústí nad Labem-i kerület Děčíni járásában